Calasaya bezeichnet:

 Calasaya (Batallas) – Ortschaft im Municipio Batallas, Bolivien
 Calasaya (Tomave) – Ortschaft im Municipio Tomave, Bolivien
 Kanton Calasaya – Kanton im Municipio Tomave, Bolivien